Тожим:

 Тожим — город в Польше, входит в Любушское воеводство, Суленцинский повят.
 Тожим — гмина (волость) в Польше, входит в Суленцинский повят, Любушское воеводство.